L'édition 2022 du tournoi de tennis de Tel Aviv se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Tommy Paul, de l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas, du Français Benjamin Bonzi, du Slovaque Alex Molčan et de Karen Khachanov. Ils sont respectivement remplacés par Constant Lestienne, Peter Gojowczyk, Hugo Grenier, Tomás Martín Etcheverry et Jeffrey John Wolf.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant le Croate Marin Čilić en deux manches en finale. Il s'agit du  titre de sa carrière et le  de catégorie ATP 250. Il s'impose également dans un  pays différent en carrière (ses deux plus grands adversaires Roger Federer et Rafael Nadal ont triomphé chacun dans 19 pays différents).

En double, Rohan Bopanna et Matwé Middelkoop s'imposent pour la première fois ensemble en battant en finale Santiago González et Andrés Molteni. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tel Aviv
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Tel Aviv
Tennis en septembre 2022
Tennis en octobre 2022